Zawrel oder Zawřel ist der Familienname folgender Personen:

 Dominicus Zawřel (1725–1799), Zisterzienser und Märtyrer
 Friedrich Zawrel (1929–2015), Überlebender der NS-Euthanasie
 Rudolf Zawrel (* 1951), Schlagersänger und Firmengründer